

Personnalités
Le patronyme Fafard peut faire référence à:
Adine Fafard-Drolet (1876–1963), cantatrice québécoise, fondatrice du premier conservatoire de musique de Québec
Édouard-Séverin Fafard (1829-1909), prêtre et missionnaire canadien
Joseph-Fernand Fafard (1882-1955), député et sénateur fédéral canadien
Joseph Fafard (1942-2019), sculpteur canadien-français 
Léon-Adélard Fafard (1850-1882), prêtre, religieux et missionnaire canadien

Divers
Le Romano Fafard, vaisseau spatial intergalactique dans la série Dans une galaxie près de chez vous

Homonymie de patronyme